Negib Azoury était un écrivain et un homme politique libanais.
 Philippe Azoury est un journaliste et critique de cinéma français.
Patronyme arabe
Patronyme français